Rodrigo García peut désigner :
 Rodrigo García, auteur et metteur en scène de théâtre argentin ;
 Rodrigo García Rena, coureur cycliste espagnol ;
 Rodrigo García, réalisateur colombien.
 Rodrigo Garcia, homme politique brésilien